Pleasant Plains kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Pleasant Plains (Arkansas)
Pleasant Plains (Illinois)